Borgberget kan syfta på:

Finland
Borgberget, Karlberg –  i Karlberg i Tavastehus
 Borgberget, Sjundeå – kulle i Sjundeå

Sverige
 Borgberget (Ytterlännäs) – ett berg i Ytterlännäs socken med en fornborg

Se även
Linnavuori
Haga borg
Ågestaborgen
Fornborgar i Uppland#Stockholms stad
Ärkebiskopens kansli (ruin)
Borgaberget
Borgberg